Ястребовка — название населённых пунктов в России:

 Ястребовка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Ястребовка — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Ястребовка — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Ястребовка — село в Мантуровском районе Курской области.
 Ястребовка — село в Партизанском районе Приморского края.
 Ястребовка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Ястребовка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Ястребовка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.